Kopatsch ist der Familienname von:

 Iwan Kopatsch (1870–1952), ukrainischer Autor, Philosoph, Pädagoge, Linguist und Literaturkritiker
 Petra Emmerich-Kopatsch (* 1960), deutsche Politikerin